Het onderdeel 10 meter luchtgeweer voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op 28 juli 2012. Regerend olympisch kampioene is Kateřina Emmons uit Tsjechië. Dit was het eerste onderdeel van deze Olympische Spelen waarop de medailles werden uitgereikt.

Records

Kwalificatie

Finale

Uitslagen

Kwalificatieronde

Finale

Bronvermelding 
  Kwalificatie
  Finale

Vrouwen